Hattusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hattusaari (ö i Finland, Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Hattholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 
 Hattusaari (ö i Finland, Mellersta Finland), Jämsä, 
 Hattusaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Hattusaari (ö i Finland, Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Hattusaari (ö i Finland, Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Hattusaari (ö i Finland, Södra Savolax), S:t Michel, 
 Hattusaaret, ö i Kuopio,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar